Kazimierz Kelles-Krauz (ur. 1872, zm. 1905) – działacz Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, polityk PPS
 Maria Kelles-Krauz (ur. 1882, zm. 1969) – polityk PPS, 1919-1927 przewodnicząca rady miejskiej w Radomiu, tłumaczka j. duńskiego i rosyjskiego
 Stanisław Kelles-Krauz (ur. 1883, zm. 1965) – polityk PPS, 1927-1928 przewodniczący rady miejskiej w Radomiu, od 1928 senator RP